Франсуа́ Леота́р (; род. 26 марта 1942, Канны) — французский государственный служащий и политик, член Союза за французскую демократию, министр обороны (1993—1995).

Биография 
Родился 26 марта 1942 года в Каннах, в 1977—1997 годах являлся мэром Фрежюса, с 1978 по 1997 год — депутат Национального собрания от департамента Вар, с 1984 года — генеральный секретарь .

20 марта 1986 года получил портфель министра культуры и коммуникаций во втором правительстве Жака Ширака — первом так называемом «правительстве сосуществования» правого премьера с президентом-социалистом Миттераном. 10 мая 1988 года срок полномочий этого кабинета истёк.

30 марта 1993 года получил портфель государственного министра, министра обороны Франции в правительстве Эдуара Балладюра.

11 мая 1995 года правительство ушло в отставку после победы Жака Ширака на президентских выборах, и 18 мая новым министром обороны в правительстве Жюппе стал Шарль Мийон

31 марта 1996 года Леотар при поддержке Франсуа Байру был избран председателем Союза за французскую демократию, хотя бывший президент Валери Жискар д’Эстен поддерживал кандидатуру  (16 сентября 1998 года председателем СФД был избран уже сам Байру).

«Афера Карачи» 
В 2019 году Леотар был привлечён в качестве подсудимого к процессу в  на предмет законности финансирования президентской кампании Эдуара Балладюра в 1995 году. В 1994 году правительство Балладюра заключило крупные оборонные контракты на три подводных лодки для Пакистана и два фрегата для Саудовской Аравии, но после прихода к власти президента Жака Ширака была приостановлена выплата комиссионных чиновникам в этих странах ввиду  теми «откатов» французским контрагентам. Эта мера по одной из версий привела в 2002 году к теракту в Карачи, унёсшем жизни 11 французов — сотрудников судостроительной компании DCNS.

4 марта 2021 года Суд Республики оправдал Балладюра и приговорил Леотара к двум годам заключения условно и к штрафу 100 тыс. евро за соучастие в «злоупотреблении общественной собственностью».

Семья 
Франсуа Леотар — брат актёра Филиппа Леотара, скончавшегося в 2001 году.

Книги 
 À mots découverts : conversations, 1987
 Culture : les chemins de printemps, éd. Albin Michel, 1988
 Pendant la crise le spectacle continue, éd. Belfond, 1989
 Adresse au président des républiques françaises, éd. Quai Voltaire, 1991
 Place de la République, éd. Laffont, 1992
 Ma liberté, éd. Plon, 1995
 Pour l’honneur, éd. Bernard Grasset, 1997
 Je vous hais tous avec douceur, éd. Bernard Grasset, 2000
 Paroles d’immortels, éd. Ramsay, 2001
 La couleur des femmes (roman), éd. Bernard Grasset, 2002
 À mon frère qui n’est pas mort, éd. Bernard Grasset, 2003 ISBN 2-246 644-01-1
 La vie mélancolique des méduses, éd. Grasset, 2005
 Le silence (roman), éd. Grasset, 2007 ()
 Ça va mal finir, éd. Grasset, 2008 ISBN 9782246737919
 La nuit de Kahina (roman), éd. Grasset, 2010 ISBN 9782246761914
 Habitare secum (essai), éd. Sudarenes, 2011
 Attention à la fermeture des portes, éd. L’Inventaire, 2017
 Petits éloges pour survivre par temps de brouillard, avec Milan Kundéra (illustrations), éd. L’inventaire, 2018

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Национальной школы администрации (Франция)
Депутаты Национального собрания Франции
Мэры городов Франции
Министры культуры Франции
Главы военного ведомства Франции